John Bell kan syfta på bland andra:

*John Bell (1763-1820), skotsk läkare
John Stewart Bell (1928-1990), fysiker, mest känd för Bells teorem inom kvantmekanik
John Bell (1797-1869), amerikansk presidentkandidat, krigsminister, talman och senator
John C. Bell (1892-1974), amerikansk politiker och jurist, tillfälligt guvernör i Pennsylvania
John Bell (född 1962), gitarrist och sångare i Widespread Panic
John Bell (1765-1836), amerikansk politiker, guvernör i New Hampshire
John Bell (utgivare) (1745–1831), en engelsk utgivare